Бельфо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південний захід від Парижа, 21 км на схід від Пуатьє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 97 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 246,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Бельфон на сайті французького Національного інституту географії
 Бельфон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бельфон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту В'єнна